И́горь Лавро́в:
 Лавров, Игорь Андреевич (1937—2011) — математик.
 Лавров, Игорь Викторович (род. 1973) — российский гандболист.